Trencsényi László (1933–2022) szabadságharcos, az 1956-os Magyarok Világszövetségének elnöke
 Trencsényi László (1947) pedagógus, egyetemi tanár